Capeller, Cappeller, oder Kappeller ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Capeller (1677–1736), bayerischer Benediktiner 
 Carl Cappeller (1842–1925), deutscher Indologe (auch Carl Capeller)
 Elisabeth von Capeller (* 1961), Schweizer Diplomatin
 Georg Cappeller (1793–1855), deutscher Architekt
 Georg Wilhelm Capeller (1764–1828), Schweizer Arzt und Apotheker, chemischer Gutachter für Bergbau und Heilquellen
 Herbert Capeller (1907–1978), bayerischer Kunstmaler und Dentist
 Johannes Cappeller (1827–1883), deutscher Bildhauer
 Leopold Moritz Karl Capeller (1884–1968), deutscher Kunsterzieher, Kunstgewerbler und Illustrator
 Michael Wilhelm von Capeller († 1797), preußischer Oberst
 Viktor Cappeller (1831–1904), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Capell
 Capelle
 Kapell
 Kapelle